Exeter – miasto w Anglii, ośrodek administracyjny hrabstwa Devon
Miejscowości w Australia:
 Exeter – miasto w stanie Nowa Południowa Walia
 Exeter – miasto w stanie Tasmania
Miejscowości w USA:
 Exeter – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Exeter – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Scott
 Exeter – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Exeter – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Exeter – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Fillmore
 Exeter – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Exeter – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Exeter – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Exeter – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Exeter – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Washington
 Exeter – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green

Gminy w USA:
 Exeter (ang. Exeter Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Exeter (ang. Exeter Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Exeter (ang. Exeter Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
 Exeter (ang. Exeter Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Exeter (ang. Exeter Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Exeter (ang. Exeter Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Exeter (ang. Exeter Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Exeter (ang. Exeter Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Exeter (ang. Exeter Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wyoming
 Exeter (ang. Exeter Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Washington
 Exeter (ang. Exeter Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green

Okręt:
 HMS "Exeter"